Группу I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Бельгии, Дании, Казахстана, Турции и Шотландии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы I 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

7 мячей

  Лои Опенда

4 мяча

  Густав Исаксен

2 мяча

  Йорбе Вертессен
  Мауриц Кьергор

  Абылайхан Жумабек
  Энис Дестан

  Гленн Миддлтон

1 мяч

  Мишель-Анже Баликвиша
  Игнасе ван дер Бремпт
  Амаду Онана
  Николас Раскин
  Киллиан Сарделла
  Уильям Бёвинг
  Альберт Грёнбек

  Мохамед Дарами
  Квистгорден
  Йеспер Линдстрём
  Мэтью О'Райли
  Максим Самородов
  Еркебулан Сейдахмет

  Гёкдениз Байракдар
  Фуркан Байыр
  Бертуг Йылдырым
  Барыш Йылмаз
  Стивен Келли
  Льюис Фиорини

Автогол

  Стивен Уэлш (в домашнем матче с Турцией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023